Kevin Hofland – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Moreno Hofland – ciclista su strada olandese
 Thomas Christopher Hofland – pittore britannico